Макдональд, Мак-Дональд (, від ) —  і похідні від нього топоніми та назви

Прізвище 
 Алан Макдональд (1963—2012) — північноірландський футболіст
 Артур Макдональд (1943) — канадський астрофізик, лауреат Нобелівської премії.
 Браян Макдональд (1928) — канадський артист і балетмейстер.
 Вілсон Макдональд (1880—1967) — канадський поет.
 Грегорі Макдональд (1937—2008) — американський письменник детективного жанру.
 Джанетт Макдональд
 Джеймс Рамсей Макдональд (1866—1937) — британський політичний і державний діяч, тричі займав пост прем'єр-міністра Великої Британії
 Джессіка Макдональд (1984) — канадська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу
 Джої Макдональд (1980) — канадський хокеїст.
 Джон Александр Макдональд (1818—1891) — прем'єр-міністр Канади
 Джон Д. Макдональд (1916—1986) — американський письменник
 Джордж Макдональд (1824—1905) — шотландський романіст і поет
 Еб Макдональд (1936) — канадський хокеїст
 Етьєн Макдональд (1765—1840) — герцог Тарентський, маршал та пер Франції
 Єн Макдональд (1933) — поет і письменник карибського походження
  (1928) — британський математик, автор класичної книги Симетричні функції і многочлени Холла
 Єн Ніл Макдональд (1960) — британський письменник-фантаст
 Келлі Макдональд (1976) — шотландська акторка
 Кілбі Макдональд (1913—1986) — канадський хокеїст
 Крейг Макдональд (1977) — канадський хокеїст
 Ленні Макдональд (1953) — канадський хокеїст, лівий нападник
 Лінсі Макдональд (1964) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка
 Меґан Макдональд (1959) — американська дитяча письменниця
 Малкольм Макдональд (1950) — англійський футболіст і футбольний тренер
 Олівер Мак-Дональд (1904—1973) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1924)
 Паркер Макдональд (1933—2017) — канадський хокеїст
 Патрік Макдональд (1878—1954) — американський легкоатлет
 Філіп Макдональд (1900—1980) — британський письменник шотландського походження
 Фіона Макдональд — шотландська керлінгістка

 Династія
 Макдональд — династія королів королівства Островів у XIII—XIV століттях
 Клан
 Клан Макдональд — один з найбільших шотландських кланів

Топоніми 

 Макдональд — підводний вулкан (-40) в Тихому океані, у Французькій Полінезії.
  — назва двох гір у Антарктиді (2470 м, 3630 м) та гори у Канаді (2883 м).
 Макдональд — невеликий субантарктичний острів і однойменний незаселений архіпелаг у південній частині Індійського океану, знаходиться у складі зовнішньої території Австралії.
 Острів Герд і острови Макдональд".

Макдональд — округ в штаті Міссурі
 Макдональд — місто, штат Канзас
 Макдональд — місто, штат Північна Кароліна
 Макдональд — місто, штат Пенсільванія
 Макдональд — селище, штат Огайо

Див. також 
 Макдональдз, McDonald's
  — ортогональні поліноми, які у 1987 році визначив 
  — невеликий ударний кратер у центральній частині Моря Дощів на видимому боці Місяця

Примітки 

шотландські прізвища